Sainte Isabelle désigne plusieurs saintes et bienheureuses catholiques :

 Isabelle de France (1225 - 1270), bienheureuse, fille du roi de France Louis VIII le Lion et de Blanche de Castille ; morte sans alliance ni postérité, fondatrice du monastère des religieuses clarisses « Notre-Dame de l’Humilité », sur la plaine de Longchamp ; fêtée le 22 février.
 Isabelle d’Aragon ou Élisabeth (1271 - 1336), ou Élisabeth de Portugal, fille du roi d’Aragon Pierre III, épouse du roi de Portugal Denis  ; fêtée le 4 juillet.
 Isabelle du Cœur de Jésus (1836-1899), religieuse catholique philippine, fondatrice d'ordre, vénérable.

Notes et références